SMS Vineta, ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Kaiserliche Marine alemana en recuerdo de la mítica ciudad de Vineta:

SMS Vineta fue una corbeta puesta en grada en 1863 que entró en servicio al año siguiente y fue desguazada 1897.
SMS Vineta fue un crucero protegido puesto en grada en 1895, que entró en servicio en 1897 y fue desguazado en 1920.
SMS Vineta fue un crucero auxiliar modificaddo para ejercer el corso durante la primera guerra mundial. 
  

Nombres de buques de la Kaiserliche Marine